Pejcic oder Pejčić ist der Familienname folgender Personen:

 Ivan Pejčić (* 1982), serbischer Fußballspieler
 Snježana Pejčić (* 1982), kroatische Sportschützin